Galveston (Indiana)
Galveston (Texas)
Galveston County (Texas)
Galvestonklasse, een Amerikaanse scheepsklasse
Galvestonorkaan, een orkaan in september 1900
UCO Galveston (ook: Cotonnière Galveston), textielfabriek in Gent